Кэ́трин Эрншо́ () — главный действующий персонаж романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Родственники часто называют её Кэти.

Персонаж 
В романе Кэтрин представлена как капризная свободолюбивая девушка. Незлая по своей природе, она часто ненамеренно причиняет боль другим. Кэти нередко бывает бестактна и груба, ей свойственна эгоистичность.

Образ на экране 
 1920 год — фильм А. В. Брамбла «Грозовой перевал», в исполнении Колетт Бреттель
 1939 год — фильм Уильяма Уайлера «Грозовой перевал», в исполнении Мерл Оберон
 1948 год — фильм Джорджа Мор О’Ферролла «Грозовой перевал», в исполнении Кэтрин Блейк
 1953 год — фильм Рудольфа Картье «Грозовой перевал», в исполнении Ивонн Митчелл
 1954 год — фильм Луиса Буньюэля «Грозовой перевал», в исполнении Ирасемы Дилиан
 1956 год — телесериал Марио Ланди «Грозовой перевал», в исполнении Анны-Марии Ферреро
 1962 год — фильм Рудольфа Картье «Грозовой перевал», в исполнении Клэр Блум
 1963 год — сериал Дэниэла Камино «Грозовой перевал», в исполнении Конни Башби
 1964 год — сериал Мануэля Калво «Грозовой перевал», в исполнении Лорены Веласкес
 1967 год — телесериал BBC Питера Сасди «Грозовой перевал», в исполнении Анжелы Скулар
 1970 год — фильм Роберта Фуэста «Грозовой перевал», в исполнении Анны Калдер-Маршалл
 1978 год — телесериал Питера Хэммонда «Грозовой перевал», в исполнении Кэй Эдшэд
 1985 год — фильм Жака Риветта «Грозовой перевал», в исполнении Фабьенн Баб
 1988 год — фильм Ёсисигэ Ёсида «Грозовой перевал», в исполнении Юко Танаки
 1992 год — фильм Питера Козмински «Грозовой перевал», в исполнении Жюльет Бинош
 1998 год — телевизионный фильм Дэвида Скиннера «Грозовой перевал», в исполнении Орлы Брейди
 2003 год — современная адаптация MTV Сури Кришнаммы «Грозовой перевал», в исполнении Эрики Кристенсен
 2004 год — телесериал Фабрицио Косты «Грозовой перевал», в исполнении Аниты Каприоли
 2007 год — филиппинская адаптация романа, фильм Майка Тувьеры «Обещание», в исполнении Ангелы Локсин
 2009 год — телесериал Коки Гедройц «Грозовой перевал», в исполнении Шарлотты Райли
 2011 год — фильм Андреа Арнольд «Грозовой перевал», в исполнении Каи Скоделарио

Образ в массах 
Австралийский актёр Хит Леджер и его сестра были названы в честь героев новеллы, Хитклиффа и Кэтрин.

Примечания

Ссылки 

 Статья о персонаже в enwiki 
 Текст романа в проекте «Гутенберг»
 Полный текст романа в Библиотеке Максима Мошкова

Персонажи романа «Грозовой перевал»
Литературные герои